Dexter steht für:

 einen Vor- und Familiennamen, siehe Dexter (Name)
 Dexter (Fernsehserie), US-amerikanische Kriminal-Fernsehserie, 2006–2013
 die mit der Fernsehserie in losem Zusammenhang stehende Serie der Dexter-Kriminalromane von Jeff Lindsay
 Cliff Dexter, deutsche Kriminal-Fernsehserie, 1966–1968
 Dexters Labor, US-amerikanische Zeichentrick-Fernsehserie, 1996–2003
 Automobiles Dexter, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Dexter-Rind, Hausrindrasse
 Dexter-Energietransfer, quantenmechanischer Mechanismus der Energieübertragung zwischen zwei Molekülen, der auf einem Austausch von Elektronen basiert
 Dexter Jettster, fiktive Filmfigur in Star Wars: Episode II
 den Deskriptor D (lat. „rechts“) in der Nomenklatur chemischer Verbindungen
 Dexter (Musiker), deutscher Musiker und Produzent
 Bryan „Dexter“ Holland, US-amerikanischer Gitarrist, Sänger und Songschreiber 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dexter (Alabama)
 Dexter (Arkansas)
 Dexter (Georgia)
 Dexter (Illinois)
 Dexter (Indiana)
 Dexter (Iowa)
 Dexter (Kansas)
 Dexter (Kentucky)
 Dexter (Maine)
 Dexter (Michigan)
 Dexter (Minnesota)
 Dexter (Mississippi)
 Dexter (Missouri)
 Dexter (New Mexico)
 Dexter (New York)
 Dexter (North Carolina)
 Dexter (Ohio)
 Dexter (Oregon)
 Dexter (Pennsylvania)
 Dexter (Texas)
 Dexter (Wisconsin), im Fond du Lac County
 Dexter (Town), Town(ship) im Wood County, Wisconsin
 Dexter by the Sea (Washington)
 Dexter City (Ohio)
 Dexter Corner (New Hampshire)
 Dexter Corners (Delaware)

im NRHP gelistete Objekte:
 Dexter Avenue Baptist Church, in Montgomery, Alabama, ID-Nr. 74000431
 Dexter Cabin, in Leadville, Connecticut, ID-Nr. 70000163
 Dexter Community House, in Dexter, Iowa, ID-Nr. 75000679
 Dexter Grist Mill, in Dexter, Maine, ID-Nr. 75000104
 Dexter Gymnasium, in Dexter, Missouri, ID-Nr. 01000839
 Dexter House, in Houston, Texas, ID-Nr. 84001761
 Dexter House No. 1, in Dayton, Washington, ID-Nr. 86001519
 Dexter House No. 2, in Dayton, Washington, ID-Nr. 86001520

Siehe auch:
 Dexter Creek
 Dexter Township

bg:Декстер